Amazon.com — американська багатонаціональна технологічна компанія.
 Амазон — рід папугових.
 Amazon Creek — потік в штаті Орегон, США

Вигадані персонажі 

 Amazon (Amalgam Comics)
 Amazon, псевдонім суперзлодія людини-вбивці Marvel
  — група надлюдських персонажів
 The Amazon, персонаж Diablo II
 The Amazon, персонаж з професійної боротьби

Кіно і телебачення 

  — американська німа трагедія.
  — німецький німий фільм 1921 року.
 , також відома як The Amazon — італійська пригодницька драма 1973 року
  — американський трилер
  — аргентинська фантастична пригода
  — фільм драма 1990 року
  — короткометражний документальний фільм 1997 року
  — канадська драма
  — британський документальний серіал

Ігри 

  — казкова шахова фігура
  — карткова гра
  — інтерактивна фантастична гра 1984 року
  — відеоігра 1991 року
  — настільна гра

Література 

 Amazons (роман), роман 1980 року, написаний співавтором Дона Делійо, опублікований під псевдонімом Клео Бердвелл
 Amazons!, фантастична антологія під редакцією Джессіки Аманди Сальмонсон
 Серія «Ластівки та амазонки», серія з дванадцяти дитячих книг Артура Ренсома
 Амазонка (повість), повість Миколи Лескова
 Амазонки (п'єса), п'єса Артура Вінг Пінеро

Музика 

  — британський інді-гурт з Редінга, Беркшир

Військові частини 

 Амазонська гвардія, або «амазонки», підрозділ охорони Муамара Каддафі
 Компанія «Амазонки», грецький церемоніальний жіночий батальйон
 Дагомей Амазонки, полк Фон

Організації 

 Amazon Bookstore Cooperative, колишня книгарня-феміністка
 Amazonen-Werke, німецький виробник сільськогосподарської техніки
 Takembeng, або les Amazones des SDF, жіночий громадський рух у Камеруні

Транспортування

Наземний транспорт 
 Amazon (автомобіль), британський велосипед 1920-х років
 Amazon, локомотив класу GWR 3031, що працює 1892—1908
 Амазонка, паровоз GWR Iron Duke класу, що працює в 1851—1877 роках
 Volvo Amazon, автомобіль середнього розміру 1956—1970 років

Кораблі 

 Amazon (корабель 1780 р.), Запущений у Франції в 1775 р. Під іншою назвою
 Амазонка (бригантина) — канадська бригантина, випущена в 1861 році (згодом названа Марія Целеста).
 Amazon (яхта), британська гвинтова шхуна, побудована в 1885 році
 Амазонка (клас фрегатів), чотири класи фрегатів британського Королівського флоту
 Амазонка (класичний шлюп) британського Королівського флоту
 Французький підводний човен Amazone (1916), дизель-електричний підводний човен класу Armide
 HMS Amazon, дев'ять кораблів Королівського флоту
 RMS Amazon, два кораблі Royal Mail Steam Packet Company
 SMS Amazone (1843), 3-мачтовий вітрильний корвет прусського флоту
 SMS Amazone, легкий крейсер класу «Газель» 1900 років
 USS Amazon (1861), корабель ВМС США

Див. також 

 Амазонас
 Амазонія
 Амазонка